Edit (укр «редагувати», «редагування»):

 Edit — німецький літературний журнал, що видається в Лейпцигу.
 EDIT (MS-DOS Editor) — текстовий редактор операційної системи MS-DOS.
 Edit — альбом Марка Стюарта.
 edIT — американський діджей та продюсер.
 Edit — пісня американської співачки і піаністки Регіни Спектор.

Див. також 
 Едіт

Примітки